Джон Эммс (; род. 14 марта 1967) — английский шахматист, гроссмейстер (1995).

В составе сборной Англии участник 2-х Олимпиад (2000—2002).

Изменения рейтинга

Библиография 
 1998 – Easy Guide to the Nimzo-Indian, Everyman Chess, ISBN 1-85744-513-9
 1998 – The French Tarrasch, Batsford, ISBN 0-7134-8461-6
 1999 – Easy Guide to the Ruy Lopez, Everyman Chess, ISBN 1-85744-220-2
 1999 – Nunn's Chess Openings, Everyman Chess, ISBN 1-85744-221-0 (в соавторстве с Джоном Нанном и Джозефом Галлахером)
 1999 – The Survival Guide to Rook Endings, Everyman Chess, ISBN 1-85744-235-0
 2000 – The Ultimate Chess Puzzle Book, Gambit Publications, ISBN 1-901983-34-X
 2000 – Most Amazing Chess Moves of All Time, Gambit Publications, ISBN 1-901983-29-3
 2000 – Play The Open Games As Black, Gambit Publications, ISBN 1-901983-27-7
 2001 – Simple Chess, Everyman Chess, ISBN 1-85744-238-5
 2002 – Sicilian Kan, Everyman Chess, ISBN 1-85744-302-0
 2002 – Starting Out: The Sicilian, Everyman Chess, ISBN 1-85744-249-0
 2003 – Play the Najdorf: Scheveningen Style, Everyman Chess, ISBN 1-85744-323-3
 2003 – Concise Chess, Everyman Chess, ISBN 1-85744-327-6
 2004 – More Simple Chess: Moving on from the Basic Principles, Everyman Chess, ISBN 1-85744-343-8
 2004 – Attacking with 1e4, Everyman Chess, ISBN 1-85744-267-9
 2004 – Starting Out: The Queen's Indian, Everyman Chess, ISBN 1-85744-363-2
 2004 – The Scandinavian (2nd edition), Everyman Chess, ISBN 1-85744-375-6
 2004 – Starting Out: Minor Piece Endgames, Everyman Chess, ISBN 1-85744-359-4
 2005 – Starting Out: King's Indian Attack, Everyman Chess, ISBN 1-85744-394-2
 2005 – Starting Out: The Scotch Game, Everyman Chess, ISBN 1-85744-387-X
 2006 – The Survival Guide to Competitive Chess, Everyman Chess, ISBN 1-85744-412-4
 2006 – Discovering Chess Openings : Building a repertoire from basic principles, Everyman Chess, ISBN 1-85744-419-1
 2006 – Dangerous Weapons: The Sicilian, Everyman Chess, ISBN 1-85744-423-X
 2006 – Dangerous Weapons: The Nimzo-Indian, Everyman Chess, ISBN 1-85744-424-8
 2007 – Eröffnungsreihe STARTING OUT Sizilianische Geheimnisse, Everyman Chess, ISBN 978-3-932336-03-4
 2007 – The Survival Guide to Competitive Chess : Improve Your Results Now!, Everyman Chess, ISBN 1-85744-412-4
 2007 – Eröffnungsreihe STARTING OUT Geheimnisse des königsindischen Angriffs, Everyman Chess, ISBN 978393233606
 2008 – Dangerous Weapons: 1.e4 e5
 2008 – The Survival Guide to Rook Endings
 2008 – Starting Out: The c3 Sicilian
 2008 – Dangerous Weapons: The Benoni and Benko

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Англии
Участники шахматных олимпиад